Abadschiew () ist der Familienname folgender Personen:

 Borislaw Abadschiew (* 1963), bulgarischer Boxer

 Iwan Abadschiew (Politiker) (1930–2006), bulgarischer Politiker
 Iwan Abadschiew (1932–2017), bulgarischer Gewichtheber
 Michail Abadschiew (* 1935), bulgarischer Gewichtheber
 Stefan Abadschiew (* 1934), bulgarischer Fußballspieler